Червоний Прапор — один із символів революційної боротьби, пізніше більшовизму, комунізму, соціалізму. 

В Україні асоціюється з прапором крові замордованих українців, символом знущання, депортацій і фізичного винищення.

Села:
 Червоний Прапор — колишня назва села Прапор (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Червоний Прапор — колишня назва села Княжа Долина (Харківська область, Краснокутський район)
 Червоний Прапор — колишня назва села Зелений Гай (Херсонська область, Іванівський район)

Селище:
 Червоний Прапор — колишня назва селища Старе (Луганська область, Перевальський район)

Газета
 «Червоний прапор» — назва газет, що виходили у різних населених пунктах УРСР.

Див. також 
 Орден Червоного Прапора